1467 Mashona – asteroide della fascia principale
 Mashona – sottogruppo del gruppo etnico Shona (popolo)
 HMS Mashona – cacciatorpediniere della Royal Navy britannica
 Mashona Washington – tennista statunitense
 Mashonaland – regione dello Zimbabwe

Pagine correlate 

Shona